Strada statale 90 delle Puglie– strada statale italiana
 Strada statale 90 – strada statale polacca
 Swallow Sidecar SS90 – autovettura